Denis Jacomet
 Dominique Jacomet
 Maudy Piot, née Maudy Jacomet (?-2017), militante française
 
 Robert Jacomet (1881-1962), contrôleur général des armées français.

Autre 
 Maison Jacomet